Autobahnanschlussstelle Salzburg steht für:

 Autobahnanschlussstelle Salzburg-Mitte
 Autobahnanschlussstelle Salzburg-Nord
 Autobahnanschlussstelle Salzburg-Süd
 Autobahnanschlussstelle Salzburg-West